Aline Villares Reis (Campinas, ) est une footballeuse professionnelle brésilienne. Elle est gardienne de but.

Carrière

Rio 2016 
Aline Villares Reis fait partie de l'équipe brésilienne de football féminin dans les jeux Olympiques de 2016, étant réserve de la gardienne de but Barbara.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeuse internationale brésilienne
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2016
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2020
Naissance en avril 1989
Naissance à Campinas
Gardienne de but au football